Dope – amerykański zespół muzyczny
 „Dope” – utwór Lady Gagi
 „Dope” – singel zespołu BTS
 Dope – amerykański film z 2015